Haga pode se referir a:

Países

Noruega
 Haga (Asker) 
 Haga (Nes) 
 Haga (Hordaland)

Suécia
 Haga (Gotemburgo)
 Haga (Solna)
 Palácio de Haga (palácio real sueco)
 Hagaparken 
 Haga (Umeå) 
 Haga (Jönköping)
 Haga (Norrköping)
 Haga (Skanör)
 Haga (Sundsvall)
 Haga (Karlstad)
 Haga (Västerås)
 Haga (Örebro)
 Gamla Haga

Pessoas
Åslaug Haga
Noriyuki Haga
Insector Haga

Desambiguação